Ян Тарновський (львівський архієпископ)
 Ян Тарновський (примас)